Anson kan verwijzen naar:
 de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Anson (Maine)
Anson (Texas)
Overig:
HMS Anson, een schip van de Royal Navy